Бандера има више значења:
 Бандера
 Округ Бандера (Тексас)
 Бандера (Тексас)